Кила:

Заболевания 
 Кила́ — то же, что грыжа.
 Кила́ — заболевание растений из семейства крестоцветных (капусты, рапса и др.), вызываемое псевдогрибами Plasmodiophora brassicae.

Топонимы 
 Кила́(es) — город в Мексике, в штате Синалоа, входит в состав муниципалитета Кульякан.
 Кила, или Тиндинская — река в России, протекающая в Республике Дагестан.

Спорт 
 Кила — командный вид спорта.

Прочее 
 Кила, или пхурба — ритуальный тибетский кинжал.

См. также 
 Кил
 Kila — ирландская фолк-группа.